Astrantia vulgaris är en flockblommig växtart som beskrevs av Dalla Torre och Ludwig von Sarnthein. Astrantia vulgaris ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
vulgaris